Долина соблазна () — американский телевизионный сериал, рассказывающий о темнокожих стриптизёршах. Премьера первого сезона состоялась летом 2020 года, премьера второго сезона состоялась летом 2022 года.

Сюжет 
Литературной основой сценария стала пьеса Катори Холл «Pussy Valley». Главные героини — темнокожие девушки, работающие в небольшом стриптиз-клубе в одном из городов штата Миссисипи.

В ролях 
 Брэнди Эванс — Мерседес;
 Никко Аннан — дядя Клиффорд;
 Паркер Сойерс — Эндрю Уоткинс.
 Шеннон Джанай Торнтон

Производство 
Шоураннером и исполнительным продюсером проекта стала Катори Холл. Среди режиссеров сериала — тв-постановщица Тамра Дэвис, работавшая над сериалами «Дурнушка» и «Мертв для меня».

После выхода первых эпизодов сериала стало известно, что он будет продлён на второй сезон.

Восприятие 
Агрегатор отзывов на фильмы Rotten Tomatoes сообщил о рейтинге одобрения 100 % со средним рейтингом 8.72/10. Консенсус критиков сайта гласит: «Потрясающее, лирическое произведение неонуара… исследует невидимую жизнь стриптизерш в Миссисипи, прославляя красоту ремесла, не приукрашивая». На сайте Metacritic сериал получил средневзвешенный балл 85 из 100, основанный на 16 отзывах, что указывает на «всеобщее признание».

Рецензенты отмечают, что в «Долине соблазна» нет объективации женского тела, но есть «южная готика, нуар и бурлеск». Прозвучало мнение, что в сериале «раскрывают остросоциальную тему #blacklivesmatter посредством soft power». С визуальной точки зрения «Долина соблазна» может быть близка к «Эйфории», с точки зрения стиля — к «Настоящей крови» или «Настоящему детективу».

Примечания 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Starz
Телесериалы, снятые по мотивам пьес